Komputerowa gra przygodowa:

The Black Mirror,
Black Mirror II,
Black Mirror III.

Serial telewizyjny:

Czarne lustro.